

Patronyme 

Hans Steffens (1911-2004) peintre allemand ;
Heinrich Steffens (1773-1845), écrivain allemand ;
 Jessica Steffens (1987-), joueuse de water-polo américaine ;
 Karl-Heinz Steffens (né en 1961), chef d'orchestre et clarinettiste allemand ;
 Lincoln Steffens (1866-1936), journaliste, conférencier et philosophe politique américain ;
Martin Steffens (1977-), philosophe français ;
 Maggie Steffens (1993-), joueuse de water-polo américaine.
Walter Steffens (1934-), compositeur allemand ;